Desa Dalam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dalam (administrativ by i Indonesien, lat -8,73, long 116,84), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Dalam (administrativ by i Indonesien, lat -8,51, long 116,99), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar